Bob e Mike Bryan erano di detentori del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Daniel Nestor e Édouard Roger-Vasselin hanno sconfitto Łukasz Kubot e Alexander Peya con il punteggio di 7-63, 7-64.

Teste di serie 

  Marcelo Melo /  Bruno Soares (primo turno)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)

 Florin Mergea /  Horia Tecău (semifinale)
 Treat Huey /  Maks Mirny (primo turno, ritirati)

Qualificati 
  Brian Baker /  Austin Krajicek (primo turno)

Wildcard 

  Taylor Fritz /  Reilly Opelka (primo turno)

 Denis Kudla /  Frances Tiafoe (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

 Brian Baker /  Austin Krajicek (qualificati)

Qualificati 
  Brian Baker /  Austin Krajicek

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Citi Open 2016
ATP World Tour 2016